Az  1974-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 3 méteres műugrás versenyeit augusztus 18-án és 19-én rendezték. A versenyszámban 21-en indultak. A győztes az olasz  Klaus Dibiasi lett. A magyar induló Hajnal Attila a 12., Balogh László a 20.  helyen végzett.

Eredmények

Források
 

Műugrás az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon